Mexico
Puebla (staat), een staat van Mexico
Puebla (stad), de hoofdstad van de Mexicaanse staat Puebla

Spanje
Puebla de Alcocer, een gemeente in de provincie Badajoz
Puebla de Don Fadrique, een gemeente in de provincie Granada
Puebla de Don Rodrigo, een gemeente in de provincie Ciudad Real
Puebla de Guzmán, een gemeente in de provincie Huelva
Puebla de Obando, een gemeente in de provincie Badajoz
Puebla de Sanabria, een gemeente in de provincie Zamora
Puebla de Sancho Pérez, een gemeente in de provincie Badajoz
Puebla del Príncipe, een gemeente in de provincie Ciudad Real

Personen
Héctor Puebla (1955), Chileens voetballer 

Overig
Puebla (geslacht), een geslacht van nachtvlinders uit de familie van de spanners (Geometridae)

Zie ook
La Puebla, een plaats in de Amerikaanse staat New Mexico